Жутаи ():
 Жутаи — муниципалитет в бразильском штате Амазонас;
 Жутаи — река на западе Бразилии.